Il doppio del torneo di tennis Challenger Salinas 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Joan Balcells e Mauricio Hadad che hanno battuto in finale Emilio Benfele Álvarez e Álex Calatrava per walkover.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (semifinali)
 Dušan Vemić /  Nenad Zimonjić (primo turno)

 Antonio Prieto /  Cristiano Testa (primo turno)
 Emilio Benfele Álvarez /  Álex Calatrava (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2000